Актея:
 Актея — нереида, дочь Нерея и Дориды.
 Актея — данаида, дочь Даная и Пиерии.
 Актея — спутник транснептунового объекта (120347) Салация.
 Актея — роман А. Дюма.
 Актея — растение семейства лютиковые.